Rosensteinbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Rosensteinbrücke (Eisenbahnbrücke), Eisenbahnbrücke über den Neckar in Stuttgart
 Rosensteinbrücke (Straßenbrücke), Straßenbrücke über den Neckar in Stuttgart